Fomena bezeichnet
 die Hauptstadt des Adansi North District in der Ashanti Region, siehe Fomena (Ashanti Region), die zudem den gleichnamigen Wahlbezirk bildet.
 den Vertrag von Fomena, in dem die Aschanti 1874 den Briten gegenüber ihre Ansprüche auf die Küstenregion aufgaben.